Botai ist:

 eine kupferzeitliche Kultur in Nord-Kasachstan, siehe Botai-Kultur;
 ein Dorf in Nordkasachstan, unweit der Hauptstadt Astana.
 die Einwohnergemeinschaft Botai (博泰社区) der Großgemeinde Anting in der chinesischen Stadt Shanghai, siehe Botai (Anting).